Кубок Хорватии по футболу 2014/2015 () — 24-й розыгрыш Кубка Хорватии по футболу.

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Статистика на hrnogomet.com 
Статистика на rsssf.com 

2014/2015
Спорт в Хорватии в 2014 году
Спорт в Хорватии в 2015 году
Хорватия